Чемпионат Португалии по футболу 1990—1991 является 57-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 29-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 20 клубов, было сыграно 380 матчей и забито 874 гола (в среднем 2,3 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Порту» стал обладателем Кубка Португалии 1990—1991.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1990/1991
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1990 году
Спорт в Португалии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991